Creighton ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Creighton (* 1965), kanadischer Eishockeyspieler
 Dave Creighton (1930–2017), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Donald Grant Creighton (1902–1979), kanadischer Historiker
 Donna Creighton (* 1985), britische Skeletonpilotin
 Edward Creighton (1820–1874), US-amerikanischer Unternehmer und Pionier im Telegrafenbau, Namensgeber der Creighton University
 Fred Creighton (1933–2011), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Harriet B. Creighton (1909–2004), US-amerikanische Biologin und Genetikerin
 Helen Creighton (1899–1989), kanadische Musikethnologin und Volksliedsammlerin
 James Creighton (auch J.G.A. Creighton; 1850–1930), kanadischer Eishockeypionier
 James Edwin Creighton (1861–1924), amerikanischer Philosoph
 Jimmy Creighton (1905–1990), kanadischer Eishockeyspieler und Politiker
 John Oliver Creighton (* 1943), US-amerikanischer Astronaut
 Louise Creighton (1850–1936), britische Historikerin und Frauenrechtlerin
 Mandell Creighton (1843–1901), britischer Bischof und Historiker
 Neal Creighton (1930–2020), US-amerikanischer Generalmajor
 Shaun Creighton (* 1967), australischer Langstreckenläufer
 William Creighton (1778–1851), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Creighton (Florida), Gemeindefreies Gebiet, Volusia County, Florida
 Creighton (Michigan), Ort im Schoolcraft County, Michigan
 Creighton (Missouri), Stadt im Cass County, Missouri
 Creighton (Nebraska), Stadt im Knox County, Nebraska
 Creighton (Pennsylvania), Gemeindefreies Gebiet, Allegheny County, Pennsylvania
 Creighton (South Dakota), Ort im Pennington County, South Dakota
 Creighton Township im Knox County, Nebraska

in Kanada:
 Creighton (Saskatchewan)
 Creighton Mine (Ontario), Geisterstadt in der Provinz Ontario
 Creighton Mine, eine Mine in Greater Sudbury, Ontario

in weiteren Ländern:
 Creighton (Südafrika), Ort in der südafrikanischen Provinz KwaZulu-Natal

Siehe auch:

 Creighton Lecture
 Creighton University, katholische Hochschule in Omaha, Nebraska
 Creighton (Werft), russische Werft in Abo, heute Turku/Finnland
 Mount Creighton, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Crayton
 Greyton